Aganippe () ist in der griechischen Mythologie:

 Aganippe (Tochter des Termessos), eine Quellnymphe
 Aganippe (Gattin des Akrisios), Mutter der Danaë
 Aganippe (Tochter des Aigyptos), wird von ihrem Vater geopfert